Александр Михайлович Коровин:
 Коровин, Александр Михайлович (1865—1943) — врач и общественный деятель.
 Коровин, Александр Михайлович (род. 1936) — советский контр-адмирал.